Сибагатуллин — татарская фамилия.

Известные носители 
 Сибагатуллин, Лутфулла Сибаевич (1912—1978) — Герой Советского Союза.
 Сибагатуллин, Фатих Саубанович (1950—2022) — депутат Государственной думы Российской Федерации.

Сибагатуллина 
 Сибагатуллина, Полина Рашитовна (род. 1976) — российская актриса комедийного жанра, поэтесса, фотограф, экономист.